Девятый розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой был проведён только среди команд, оспаривающих звание чемпиона РСФСР – российских участников второй группы класса «А». Две команды не сыграли в турнире. Полуфиналисты получали право сыграть в кубке СССР следующего сезона.

Турнир прошёл раздельно для команд западной и восточной зон группы. Как и в прошлом сезоне, соревнования не вместились в один сезон (один из полуфиналов и финал сыграли уже в следующем). В решающем матче встретились победитель и бронзовый призёр чемпионата, где чемпиону удалось сделать «дубль». Игра, планировавшаяся 11 октября в Электростали, прошла в Новокузнецке, куда СКА МВО прибыл для проведения 15-16 октября первых игр чемпионата.

Список участников

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1970-71. Кубок РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой